Il doppio del torneo di tennis ATP Cleveland 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Myburg e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Francisco González e Matt Mitchell 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Francisco González /  Matt Mitchell (finale)
 Vijay Amritraj /  Victor Amaya (semifinali)

 Gary Donnelly /  Craig Wittus (semifinali)
 Jeremy Bates /  Nick Brown (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1983